Canda (gemeente), gemeente in de Italiaans provincie Rovigo
Canda (geslacht), geslacht van mosdiertjes